Марк Юний Брут (; умер в 77 году до н. э.) — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, народный трибун 83 года до н. э., основатель колонии Капуя. Поддержал мятеж Марка Эмилия Лепида, потерпел поражение и был убит по приказу Гнея Помпея Великого.

Сын Марка Юния, носивший то же имя, известен как убийца Гая Юлия Цезаря.

Происхождение 
Марк Юний принадлежал к плебейскому роду Юниев, первые достоверные известия о котором относятся к концу IV века до н. э. В I веке до н. э. плебеи Бруты уже претендовали на происхождение от патриция Луция Юния Брута, легендарного основателя Римской Республики, который якобы был потомком троянцев. О ближайших предках Марка Юния ничего не известно.

Биография 
Свою карьеру Марк Юний начал как судебный оратор. Добившись определённых успехов на этом поприще, он получил трибунат на 83 год до н. э.. Брут принадлежал к марианской «партии», правившей тогда Римом, и на своём посту занялся реализацией одного из важных пунктов программы Гая Семпрония Гракха — выведением колонии в Капую в Кампании. Его не остановили ни сопротивление оптиматов, ни неблагоприятные (по мнению политических противников) знамения и результаты ауспиций. Колония была основана, и народный трибун сам назначил двух преторов — высших магистратов нового полиса.

Годом позже марианцы были разгромлены Луцием Корнелием Суллой в гражданской войне. Новая власть отменила закон о выводе колонии, а видные представители проигравшей стороны погибли либо в ходе боевых действий, либо в результате проскрипционных убийств. Марк Юний уцелел, причём из сохранившихся источников неясно, как это ему удалось — спасся ли он бегством или добился помилования благодаря своим связям. Следующее упоминание о нём в сохранившихся источниках относится к 78 году до н. э., когда Сулла уже был мёртв.

Один из консулов 78 года до н. э., Марк Эмилий Лепид, поднял мятеж в Этрурии, чтобы отменить сулланские порядки; в частности, он хотел восстановить власть народных трибунов, вернуть все права и имущество проскрибированным или их детям, ликвидировать поселения сулланских ветеранов. Брут примкнул к мятежу, и Лепид направил его с частью своей армии в Цизальпийскую Галлию. О ходе боевых действий мало что известно. Сам Марк Эмилий двинулся на Рим, потерпел поражение и отступил на север — видимо, рассчитывая объединить силы с Марком Юнием. Против последнего сенат направил отдельную армию во главе с Гнеем Помпеем Великим. Помпей одержал ряд лёгких побед (неясно, были ли это победы над Брутом или над его союзником Марком Перперной) и осадил противника в Мутине. Спустя какое-то время город сдался, причём уже Плутарх не знал подробностей: «Брут то ли сам сдался вместе с войском, то ли войско, изменив своему полководцу, покинуло его». Марк Юний получил пощаду и конный отряд в сопровождение и уехал «в какой-то городок на реке Пад», но там уже на следующий день был убит по приказу Помпея.

Семья 
Марк Юний был женат на Сервилии, дочери Квинта Сервилия Цепиона и племяннице Марка Ливия Друза, единоутробной сестре Марка Порция Катона. В этом браке родился (по данным большинства источников, в 85 году до н. э.) сын, Марк Юний Брут, известный как убийца Гая Юлия Цезаря. В источниках сохранилась версия о том, что именно Цезарь был настоящим отцом Брута-младшего, но по мнению исследователей она не выдерживает критики с точки зрения хронологии. В 85 году до н. э. Гай Юлий был ещё слишком юн, а его связь с Сервилией и в самом деле имела место, но существенно позже, начиная с середины 60-х годов до н. э..

Овдовев, Сервилия вышла замуж во второй раз — за Децима Юния Силана, консула 62 года до н. э.

Память 
Известно, что Марк Юний Брут-сын всю жизнь ненавидел Помпея, казнившего его отца. Многие античные писатели (Тит Ливий, Валерий Максим, Аппиан, Орозий) ставили в вину Помпею это убийство. Гай Юлий Цезарь, начиная войну с Помпеем, объявил своей целью, помимо всего прочего, месть за Брута и других марианцев, казнённых Помпеем по приказу Суллы.

Марк Туллий Цицерон в своих речах против аграрного закона Публия Сервилия Рулла, произнесённых в 63 году до н. э., критиковал Брута. Но позже он стал другом Марка Юния-младшего; в посвящённом этому нобилю одноимённом трактате Цицерон говорит о Бруте-отце с уважением — как о «достойном защитнике республики», специалисте в государственном и частном праве, видном политическом ораторе.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература

Ссылки 
 

Юнии Бруты
Народные трибуны
Казнённые политики
Казнённые в I веке до н. э.